Marchio steht für
 lateinische Bezeichnung für Markgraf

Marchio, Marchió oder Marchiò ist der Familienname von
 Bernardino Marchió (* 1945), italienischer Bischof
 Fanny Marchiò (1904–1980), italienische Schauspielerin
 Francesco Maria Taliani de Marchio (1887–1968), italienischer Diplomat
 Gilda Marchiò (1884–1954), italienische Schauspielerin
 Riccardo Marchiò (* 1955), italienischer General, Befehlshaber JFC Brunssum